Рами́рес (, ) — испанская фамилия. Этимологически: сын Рамиро.

Личное имя 
 Сантос до Насименто, Рамирес (род. 1987) — бразильский футболист.

Носители фамилии

А 
 Рамирес, Алексей (род. 1981) — кубинский бейсболист.
 Рамирес, Алехандро (род. 1988) — американский шахматист, гроссмейстер.
 Рамирес, Альдо (род. 1981) — колумбийский футболист, полузащитник клуба «Монаркас Морелия» и сборной Колумбии.
 Рамирес, Амет (род. 1993) — панамский футболист.
 Рамирес, Ана (род. 1991) — колумбийская регбистка.
 Рамирес, Ариэль (1921—2010) — аргентинский композитор.
 Рамирес, Арселия (род. 1967) — известная мексиканская актриса.
 Рамирес Окампо, Аугусто (1934—2011) — колумбийский государственный деятель.

Б

В 
 Рамирес, Виктор Эмилио (род. 1984) — аргентинский боксёр-профессионал.

Г 
 Рамирес, Гастон (род. 1990) — уругвайский футболист.
 Рамирес, Гильермо (род. 1978) — гватемальский футболист, игравший на позиции полузащитника.
 Рамирес, Густаво Адриан (род. 1990) — парагвайский футболист.

Д 
 Рамирес, Дания (род. 1979) — доминикано-американская актриса.

И 
 Рамирес, Иван (род. 1994) — парагвайский футболист.
 Рамирес Санчес, Ильич (род. 1949) — международный террорист.

Й 
 Рамирес, Йола (род. 1935) — мексиканская теннисистка.
 Рамирес, Йонни (род. 1983) — колумбийский футболист.

К 
 Рамирес, Кандидо (род. 1993) — мексиканский футболист, атакующий полузащитник.
 Рамирес, Кристиан (род. 1994) — эквадорский футболист.
 Рамирес де Картахена, Кристобаль (15??—1594) — испанский колониальный чиновник, вице-король Перу.

Л

М 
 Рамирес, Марта Люсия (род. 1954) — вице-президент Колумбии с 2018 года.
 Рамирес, Мариса (род. 1977) — американская телевизионная актриса.
 Рамирес Гомес, Мария Тереса (род. 1954) — мексиканская пловчиха.
 Рамирес, Марсело (род. 1965) — чилийский футболист.
 Рамирес, Мартин (1895—1963) — мексиканский художник.
 Рамирес, Матиас (род. 1996) — чилийский футболист.
 Рамирес, Мигель (род. 1970) — чилийский футболист.
 Рамирес, Мэнни (род. 1972) — американский бейсболист.

Н 
 Рамирес Агилера, Николас (род. 1997) — чилийский футболист.
 Рамирес, Норберто (1800—1856) — никарагуанский адвокат и политик.

О 
 
 Рамирес, Оскар (род. 1964) — коста-риканский футболист, тренер.

П 
 Рамирес, Порфирио (1933—1960) — кубинский революционер и антикоммунистический повстанец.

Р 
 Рамирес, Рамон (род. 1969) — мексиканский футболист.
 
 Рамирес, Режиналдо (род. 2001) — бразильский футболист.
 Рамирес, Ричард (1960—2013) — калифорнийский серийный убийца.
 Рамирес, Робейси (род. 1993) — кубинский боксёр.
 Рамирес Идальго, Рубен (род. 1978) — испанский теннисист.

С 
 Рамирес, Сара (род. 1975) — мексиканская актриса и певица.
 Рамирес, Сандро (род. 1995) — испанский футболист, нападающий.
 Рамирес, Серхио (род. 1942) — никарагуанский писатель и революционер.
 Рамирес, Сесар (род. 1977) — парагвайский футболист.
 Рамирес, Симон Алонсо (род. 1998) — чилийский футболист.

Т 
 Рамирес, Твигги — псевдоним бас-гитариста и позже гитариста американской рок-группы «Marilyn Manson».

Х 
 Рамирес, Хайме (1931—2003) — чилийский футбольный нападающий.
 Рамирес Санчес, Хильберто (род. 1991) — мексиканский боксёр-профессионал.
 Рамирес-и-Сесма, Хоакин (1796—1839) — мексиканский генерал.
 Рамирес Гальего, Хорхе (род. 1940) — колумбийский футболист.
 
 
 Рамирес, Хулиан (род. 1989) — мексиканский хоккеист.

Э 
 Рамирес Некочеа, Эрнан (1917—1979) — чилийский историк.
 Рамирес Сеньини, Эстебан (род. 1987) — коста-риканский футболист.
 Рамирес, Эдгар (род. 1977) — венесуэльский актёр.
 Рамирес, Эрик (род. 1998) — венесуэльский футболист.
 Рамирес, Эстефания (род. 1991) — колумбийская регбистка.

Составные фамилии 
 Агирре Рамирес, Гонсало (1940—2021) — уругвайский политический и государственный деятель.
 Агосто Рамирес, Фабрисио (род. 1987) — испанский футболист.
 Агуайо Рамирес, Педро (1979—2015) — мексиканский лучадор, профессиональный рестлер и промоутер.
 Басан Рамирес, Росио (род. 1977) — известная испанская певица.
 Гомес Рамирес, Адриан (род. 1994) — испанский футболист.
 Дельгадо Рамирес, Неурис (род. 1981) — парагвайский шахматист, гроссмейстер.
 Кирога Рамирес, Хорхе (род. 1960) — боливийский политик.
 Пас Кастильо-и-Рамирес, Сусанна (1863—1940) — блаженная римско-католической церкви, монахиня.
 Яньес Рамирес, Альфонсо (род. 1970) — перуанский футболист, полузащитник.

Коронованные особы 
 Гарсия Рамирес (ум. 1005/1030) — король Вигеры, сын Рамиро Гарсеса.
 Санчо Рамирес (ум. 1002) — король Вигеры, сын Рамиро Гарсеса.
 Эльвира Рамирес (ок. 935 — не ранее 975) — единственная дочь короля Рамиро II.

Персонажи 
 Хуан Санчес Вилья-Лобос Рамирес — персонаж британского фантастического фильма «Горец».

Топонимы 
 Диего-Рамирес () — группа небольших островов в проливе Дрейка примерно в 100 км к юго-западу от мыса Горн.